Willy Schneider (componist) (1907–1983), Duits componist, muziekpedagoog en dirigent
 Willy Schneider (zanger) (1905-1989), Duitse volks- en schlagerzanger